A praia da Ponta do Mocambo está localizada na parte oriental da ilha de Itaparica, na Bahia. É uma gleba de terra de propriedade do governo da Bahia.

Em 1954, o governador Régis Pacheco, nomeou o engenheiro agrônomo João Velloso Ramos, administrador da área, gestão que perdurou por cinco anos. No local era cultivado o coco e o dendê.

Ponta Do Mocambo